Wespenbock bezeichnet folgende Bockkäfer:
Eichenwidderbock (Plagionotus arcuatus)
Echter Widderbock (Clytus arietis)
Panzers Wespenbock (Necydalis ulmi)